è un kaijū (mostro misterioso) della serie di Godzilla della Toho; è un ragno gigante.

Aspetto e abilità
Kumonga è un ragno di colore giallo con striature nere. Ha delle zampe molto lunghe ed è munito di fauci con le cui avvelena le prede. La sua ragnatela è molto resistente. Nel 2004 ha le zampe più lunghe e la sua ragnatela è giallastra. Inoltre in questa versione la spara come una fune e, una volta in aria, si estende divenendo una rete. Inoltre può saltare orizzontalmente (cosa che lo fa quasi fluttuare nell'aria).

Storia
Kumonga si risveglia del letargo e attacca una Kamacuras, uccidendola. Dopo attacca Minira ma combatte contro Godzilla che lo sconfigge. Ritornerà nel film Gli eredi di King Kong dove, insieme ad altri mostri, combatte King Ghidorah. Infine riapparirà nel 2004 dove, sotto controllo degli Xiliens, attacca l'Arizona. Qui ingaggia una lotta con Godzilla che, dopo aver afferrato la sua ragnatela, lo scaglia lontano.

Un mostro simile compare infine nel film del 2019 Godzilla: King of the Monsters, ma è chiamato Scylla.

Filmografia
 Il figlio di Godzilla (1967)
 Gli eredi di King Kong (1968)
 Godzilla: Final Wars (2004)

Personaggi di Godzilla
Toho Kaiju
Ragni immaginari